La detentrice del torneo Marion Jones non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Myrtle McAteer ha battuto in finale Edith Parker 6-2, 6-0, 6-0.

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1900